Troposporium är ett släkte av svampar. Troposporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Troposporium